Ла Асијендита има више значења:

 Ла Асијендита, Ла Есперанза (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Асијендита (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Асијендита, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Асијендита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијендита (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијендита (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Асијендита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Асијендита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијендита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијендита, Пуерта де Оро (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Асијендита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асијендита (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асијендита (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асијендита, Ла Талонера (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асијендита (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијендита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијендита (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијендита (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Асијендита (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Асијендита (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Асијендита (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Асијендита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита, Бордо де ла Круз (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Асијендита (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Асијендита (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Асијендита (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Асијендита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Асијендита (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијендита (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асијендита (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Асијендита (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Асијендита (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Асијендита (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијендита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијендита (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијендита (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијендита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Асијендита (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијендита (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Асијендита (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Асијендита (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Асијендита (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Асијендита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику